Prom (feest), een eindejaarsbal op scholen in de Verenigde Staten
 Programmable read-only memory (PROM), een type computergeheugen
 Prom (film), Amerikaanse komedie uit 2011

Zie ook
 De Proms, een jaarlijks klassiek concert voor groot publiek in Groot-Brittannië